Улица Михалевича () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Мира до улицы Курсанта Еськова, исторически сложившаяся местность (район) Ремзавод.

Примыкают улицы Волковича, Староказарменный участок.

История 
24 июля 1995 года улица получила современное название — в честь советского математика и кибернетика, уроженца Чернигова Владимира Сергеевича Михалевича, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 151.

Застройка 
Улица пролегает в северо-восточном направлении, после примыкания улицы Волковича делает поворот в более северном направлении. 

Непарная (южная) сторона улицы занята территорией Черниговского областного клинического онкологического диспансера (проспект Мира, № 211), Черниговской областной больницы (Волковича, № 25), квартал многоэтажной застройки (между улицами Волковича и Староказарменный участок), специальными территориями (военная часть). Парная (северная) сторона улицы занята больницей УМВД (проспект Мира, № 217), Храмом Святителя Николая Чудотворца, затем садово-дачными участками (садовые товарищества). 

Учреждения: 
 дом №  — Храм Святителя Николая Чудотворца
 дом №  — Черниговская областная больница
 дом №  — садовое товарищество «Природа »
 дом №  — садовое товарищество «Металлист» РМЗ «Октябрьский молот» 
 дом № 17 — садовое товарищество «Рассвет»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова